Вальтелліна — альпійська долина на півночі Італії, у регіоні Ломбардія.
 Вальтелліна — виноробний регіон в Італії.
 Бербенно-ді-Вальтелліна — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо.
 Маццо-ді-Вальтелліна — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо.
 Монтанья-ін-Вальтелліна — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо.
 Понте-ін-Вальтелліна — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо.